Имаев — фамилия. Известные носители:
 Имаев, Валерий Сулейманович (1952—2020) — доктор геолого-минералогических наук .
 Имаев, Руслан Равилевич (род. 1994) — футболист.
 Имаев, Усман Касимович (1957—1996) — чеченский политик.